Mars University es el undécimo episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 

El profesor Farnsworth comunica al equipo que tiene que hacer una entrega muy especial: un paquete para él. Bender sin mover un dedo se apresura en decir que otro trabajo bien hecho, pero se equivoca. En realidad lo que tienen que hacer es llevar el paquete al laboratorio del profesor en la Universidad de Marte. La caja contiene un pequeño experimento con el que quizás gane el premio nobel. Al Profesor le da igual el campo, porque la cuantía del premio es la misma. Algo hace mover a la caja desde dentro, así que el profesor le dispara un dardo tranquilizante a través de una rendija.

Véase también 

 Piloto Espacial 3000
 La Serie ha Aterrizado
 Yo, Compañero
 Trabajo de Amor Perdido en el Espacio
 Temor a un Planeta Robot
 Un Pececito de Dólares
 Mis Tres Soles
 Una Enorme Bola de Basura
 El Infierno Robot
 Un Vuelo para Recordar
 Universidad Marte
 Cuando los Extraterrestres Atacan
 Fry y la Fábrica de Slrum

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999